Grasby est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), femme d'affaires australienne
 (1859-1930), journaliste agricole australien

Toponyme

, village du Lincolnshire

Homonymie de patronyme